Abadejo generalmente se refiere al nombre común de la especie de peces Pollachius pollachius, de la familia de los gádidos, y similar al bacalao. Asimismo, puede hacer referencia al nombre común de las siguientes especies de peces en Argentina y Uruguay:
 El abadejo (Genypterus blacodes).
 El abadejo (Genypterus brasiliensis).

También, puede referirse al nombre común de las siguientes especies de peces en el Caribe y el Golfo de México:
 El abadejo (Mycteroperca bonaci).
 El abadejo (Mycteroperca fusca).
 El abadejo (Mycteroperca interstitialis).
 El abadejo (Mycteroperca microlepis).
 El abadejo (Mycteroperca phenax).
 El abadejo (Mycteroperca tigris).

Asimismo, puede hacer referencia al nombre común de la siguiente especie de peces en el norte del Pacífico:
 El abadejo de Alaska o colín de Alaska (Theragra chalcogramma), de la familia de los gádidos.

También, puede referirse a uno de los nombres comunes de la siguiente especie de aves en Argentina:
 El abadejo (Phleocryptes melanops), de la familia de los furnáridos.

Además, puede hacer referencia al nombre común de las siguientes especies de plantas:
 El abadejo podrido (Chenopodium vulvaria), de la familia de las amarantáceas.
 El cardo abadejo o cardo yesquero (Echinops ritro), de la familia de las asteráceas.

Enlaces externos